Game (mot anglais signifiant jeu ou gibier) peut faire référence à :
 Game, un rappeur américain né en 1979,
 GAME, un album du groupe Perfume,
 Game, un film d'action indien de Abhinay Deo (2011),
 ,

Games peut faire référence à :
 Games, un film de 1967 réalisé par Curtis Harrington,
Jeux vidéo :
 GAMES, un magazine américain traitant des jeux,
 Games, un magazine français traitant des jeux vidéo,
 GamesTM, un magazine britannique traitant des jeux vidéo,
 GAME, une chaîne de magasins de jeux vidéo,
 Game Maker, un logiciel de développement de jeu vidéo,
 Flying Turtle Games, un éditeur de jeux de société basé au Canada.